Caiapônia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caiapônia (ort), Goiás, 
 Caiapônia (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar